Patronyme haïtien, porté notamment par :

 Leslie François Manigat, 1930 - 2014 dans la même ville, homme politique haïtien, président de la République en 1988. 
 Mirlande Manigat, née Mirlande Hyppolite le , femme politique haïtienne, épouse du précédent
 Nesmy Manigat, universitaire, économiste, directeur de l'ONG « Aide et Action pour les Caraïbes et l'Amérique Latine » ; 
 Edmée Manigat, ministre du Travail de 1925 à 1936, puis des Affaires étrangères et Cultes de 1947 à 1948
 François Manigat, ministre à la fin du  (Intérieur, et Éducation, puis Agriculture).

Homonymie
Homonymie de patronyme